William Fisher est le nom de plusieurs personnes :

  (1871-1937), architecte américain ;
 William Fisher (1903-1971), espion soviétique.
 William Fisher (1940-), boxeur britannique de boxe anglaise.
 William F. Fisher (1946-), astronaute américain ;